Фэнси ():
 Фэнси — немецкий певец.
  — песня Бобби Джентри.